Filiberto Minozzi – pittore italiano
 Giovanni Minozzi – presbitero italiano
 Matteo Minozzi – rugbista a 15 italiano